Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Kallang du  au .

Anne Minter remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Gerken, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Maria Fernández et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1987
Singapour
1987 à Singapour
Tennis en avril 1987
Tennis en mai 1987